Luis Ministro Moyano (né en 1976), cycliste argentin ;
 Luis Moyano Guëmes, cycliste argentin.